Sousloví sloupová síň může nabývat různých významů.

Ať už obecně architektonických:
stoa – stěnná kolonáda, prvek antické architektury,
hypostyl – označení architektonického prvku staroegyptských chrámů,
nebo může být označením konkrétních prostor:
Sloupová síň Pražského hradu – slavnostní vstupní prostor západního křídla Pražského hradu od J. Plečnika.
Sloupová síň – západní předsálí Vladislavského sálu ve Starém paláci na Pražském hradě